Letheren ist der Familienname folgender Personen:
 
 Kyle Letheren (* 1987), walisischer Fußballspieler
 Mark Letheren (* 1971), britischer Schauspieler